Зварыкин — фамилия; имеет женскую форму Зварыкина.
 Зварыкин, Виктор Борисович (род. 1985) — российский профессиональный баскетболист, играет на позиции атакующего защитника.
 Зварыкин, Фёдор Васильевич (1765—1826) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.